Höggrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Höggrund, Korsholm, Österbotten, 
 Höggrund (syd om Bågaskär, Ingå), Nyland, 
 Höggrund (sydöst om Bågaskär, Ingå), Nyland, 
 Höggrund, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Höggrundet
Häggrundet

Robotskapade Finlandförgreningar